László Csaba (1962) kajakozó, edző
 László Csaba (1962) közgazdász, egykori pénzügyminiszter
 László Csaba (1964) labdarúgóedző
 László Csaba (1967) labdarúgó, elsősorban székesfehérvári csapatok játékosa
 László Csaba (1972) pécsi színművész
 László Csaba (?) erdélyi magyar színművész
 László Csaba (?) régész

Jegyzetek